

Mythologie 
 Sirius, dans la mythologie grecque, est l'un des deux chiens, avec Procyon, accompagnant Orion ;

Astronomie et astronautique 
 Sirius est une étoile, la plus brillante de la constellation du Grand Chien et la plus brillante du ciel après le Soleil ;

Arts et presse écrite 
 Sirius (1911-1997), de son vrai nom Max Mayeu, est un dessinateur de bandes dessinées belge ;
 Sirius Black est un personnage dans la série de livres Harry Potter ;
 Sirius était le pseudonyme sous lequel le fondateur du Monde, Hubert Beuve-Méry, signait ses éditoriaux ;
 Sirius est une œuvre du compositeur Karlheinz Stockhausen ;
 Le Sirius est un cinéma d'art et d'essai de la ville du Havre ;
 Sirius est un téléfilm de Frédéric Mermoud ;
 Sirius est un manhwa de Park Sung Woo ;
 Sirius  est une chanson du groupe The Alan Parsons Project extrait de l'album Eye in the Sky.
 Sirius, sous-titré Une histoire fantastique d'amour et de désordre, est un roman de science-fiction écrit par l'écrivain britannique Olaf Stapledon et publié en 1944.

Informatique

Projet 
 Le projet Sirius est un projet d'Europol  qui pour répondre aux besoins de résolution des procédures policières et judiciaires vise à répondre au besoin d'accès aux données situées à l'étranger, c'est-à-dire au delà des frontières, notamment dans le cas de l’utilisation des médias sociaux.

Logiciel 
 Eclipse Sirius est un logiciel Open Source de la Fondation Eclipse ;

Entreprises 
 Sirius Systems Technology était un fabricant d'ordinateurs américain ;
 Sirius (bases de données) était un Système de gestion de base de données pour ordinateurs français.

Alimentation 
 Sirius, un cépage blanc ;
 Sirius, un cultivar de pomme tchèque, résultat d'un croisement Golden Delicious × Topaz.

Navires et aéronef 
 le Sirius est le premier navire à traverser l'océan Atlantique entièrement à la vapeur, en 1838 ;
 le Sirius est un ketch de pêche qui a été en service en 1943 comme chalutier armé  au sein de la Kriegsmarine sous le nom de KFK 124 ;
 le  Sirius est le navire du capitaine Chester dans l'album des aventures de Tintin, L'Étoile mystérieuse ;
 le Sirius est le ballon au gaz de l'aéronaute Georges Besançon ;

Divers 
 Sirius Satellite Radio est un opérateur américain de radio numérique par satellite ;
 Sirius est un genre de gastéropodes marins ;

Notes et références 

Homonymie de pseudonyme